Thietmar ist der Name folgender Personen:

 Thietmar (Ostfalen), Thietmar I. († 932), war Graf, Erzieher des späteren Königs Heinrich I. (* 876) und dessen Ratgeber
 Thietmar (Brandenburg) (vor † 968), Bischof
 Thietmar I. (Meißen) († 978), Markgraf
 Thietmar (Prag) († 982), Bischof von Prag
 Thietmar von Merseburg (975–1018), Bischof von Merseburg und Geschichtsschreiber
 Thietmar (Lausitz) (* um 990; † 1030), Markgraf
 Thietmar von Hildesheim, († 1044), Bischof
 Thietmar von Padberg (um 1000), ein Bruder des Erpo von Padberg
 Thietmar (Sachsen) († 1048), als Herzogssohn sächsischer Graf
 Thietmar von Minden († 1206), Bischof

Siehe auch:
 Diethmar
 Dietmar
 Ditmar
 Dittmar